Ринко́н-де-ла-Викто́рия () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Малага, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Аксаркия-Коста-дель-Соль. Занимает площадь 27,51 км². Население — 39 922 человека (на 2010 год). Расстояние — 12 км до административного центра провинции.

Экономия 
Занимает третье место в сфере экономической деятельности комарки Ла-Аксаркия, после Велес-Малага и Нерхи. Основными видами деятельности являются розничная торговля (30 %), гостиничное дело (17 %) и строительство.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница Ринкон-де-ла-Виктория

Муниципалитеты Малаги